The New Adventures of Zorro (1981), een animatieserie uit 1981.
The New Adventures of Zorro (1997), een animatieserie uit 1997.